Plan de Iguala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan de Iguala, Tamaulipas, Xicoténcatl, 
 Plan de Iguala, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar